Иоанн XIII Милостивый (Глика, Гликис; ) — патриарх Константинопольский с 1316 (по другим источникам, с 1315) по 1320 (или 1319).

До патриаршества был логофетом дрома. Обладал обширными и глубокими знаниями как в светских науках, так и богословии. Получил известность как писатель. Заботился о чистоте греческого языка, написал сочинение «Περί ορθότητος συντάξεως».

Был женат, имел сыновей и дочерей. После избрания в патриархи расстался с женой, принявшей монашеский постриг.

Вынужден был уйти на покой по состоянию здоровья. Удалился в монастырь Кириотисса.

Примечания

Литература 
 
  Успенский Ф. И. История Византийской империи. М., 1997. Т. 3. С. 604-606, 609-610. 
 Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от кон. XI до сер. XV в. СПб., 1998. С. 199-202, 227, 247-249, 259.

Ссылки 
 Ecumenical Patriarchate. List of Patriarchs 
 А. А. Васильев. История Византийской империи. Том 2. Время от крестовых походов до падения Константинополя (1081—1453 гг). Приложения. 3. Патриархи Константинопольские за период 381—1453 гг.
 Патриархи Константинопольские (IV — середина XV вв). Список
 Византийский толковый словарь. Иоанн XIII Глика
 Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ἰωάννης ΙΓ´ Γλυκύς

Религиозные деятели Византии